Balog János
 Balog János 16. századi költő
 Balog János (1923–2017) újságíró, főszerkesztő
 Balog János (1976) színész

Balogh János
Balogh János (1677–1710) jezsuita pap, tábori lelkész
Balogh János (18. század) jezsuita tanár
Galántai Balogh János (1756–1820) Nyitra vármegye táblabírája
Balogh János (1759–1824) alispán
Balogh János (1796–1872) alispán, országgyűlési követ
Balogh János (18. század–19. század) színész, színigazgató
Balogh János (1802–1876) cigányzenész, zenekarigazgató, szótáríró
Balogh János (1812–1877) ügyvéd
Balogh János (?–1860-as évek) népköltő
galántai Balogh János (1850-1923) nyitrai szolgabíró, galgóci főszolgabíró.
Balogh János (1892–1980) sakkozó, ügyvéd
Balogh János (1913–2002) biológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
Balogh János (1917–?) mezőgazda
Balogh János (1948) válogatott jégkorongozó, kapus
Balogh János (1959) cigány nemzetiségű zenész, az Andro Drom cigány együttes alapító tagja, az Amalipe Cigány Kulturális Egyesület elnöke, a Lindri együttes vezetője
Balogh János, országos rendőrfőkapitány (2018–)
Balogh János (1982) labdarúgó
Balogh János (1984) színész

hasonló nevűek
 Beszteri-Balogh János (1938) válogatott jégkorongozó
 Hajós-Balogh János (1948–2019) festőművész
 K. Balog János (1928–2002) levéltáros, történész
 Nagy Balogh János (1874–1919) festő, grafikus 
 Patai Balog János (1674–1730) református lelkész